Le Happy Planet Index ou HPI ( ou IPH), est un indicateur économique alternatif au produit intérieur brut (PIB) et à l'indice de développement humain (IDH). Créé par un laboratoire d'idées britannique, la  (NEF), le HPI (valeur théorique allant de 0 à 100) est calculé à partir de quatre indicateurs : l’empreinte écologique (en hectares globaux), l’espérance de vie (en années), le degré de bien-être des populations (indice de 0 à 10 obtenu par sondage) et l'indicateur d'inégalité des revenus. L'indicateur d'inégalité a été intégré au calcul dans la version du HPI de 2016, pour mieux refléter la répartition de l’espérance de vie et du bien être vécu au sein de la population de chaque pays.

Histoire

Principe et méthodologie

Classements 
Exemple : la Namibie et le Portugal ont le même IPH (38.8) alors que l'espérance de vie est de 17 années supérieure (79.5 contre 62.5) pour ce dernier tandis que le degré de bien-être est égal (4.9) et l'empreinte écologique de 2 et 4.1 respectivement.

Critiques

Notes et références

Voir aussi

Liens externes

Articles connexes 
 Bonheur
 Bonheur national brut
 World Happiness Report

Indicateur de développement
Attractivité